OWS steht für:
 Occupy Wall Street, eine Protestbewegung
 Otto-Wagner-Spital in Wien
 OpenGIS Web Services, siehe Geodienst 

Abkürzung